Sergej Nikolajevič Stolbun (), ruski hokejist, * 4. april 1954, Kazan, Rusija.

Stolbun je v sovjetski 2. ligi igral pet sezon za Kazan Uritskogo CK. V sezoni 1989/90 je igral za KHL Medveščak v jugoslovanski ligi in bil s petinštiridesetimi goli in dvaintridesetimi podajami najboljši strelec lige ter eden najbolj zaslužnih za naslov jugoslovanskega prvaka, ki ga je s klubom osvojil tudi v naslednji sezoni 1990/91, ko je sam dosegel petinštirideset golov in štiriindvajset podaj. V sezoni 1991/92 je v slovenski ligi igral pri HK Sportina Bled, kjer je dosegel enainštirideset golov in štiriintrideset podaj, s čimer je bil tretji strelec lige. V sezoni 1996/97 je za HK Slavija Jata dosegel štiriintrideset golov in dvaintrideset podaj ter bil deseti strelec lige. V sezoni 2002/03 je ponovno zaigral za Bled na štirinajstih tekmah, na katerih je dosegel tri gole in štiri podaje, po tej sezoni se je upokojil.

Pregled kariere

|-
| Kazan Uritskogo CK
| Sovjetska 2. liga
| 84/85
|
| 58
| 48
| 22
| 70
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazan Uritskogo CK
| Sovjetska 2. liga
| 85/86
|
| 64
| 31
| 23
| 54
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazan Uritskogo CK
| Sovjetska 2. liga
| 86/87
|
| 64
| 31
| 18
| 49
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazan Uritskogo CK
| Sovjetska 2. liga
| 87/88
|
| 71
| 21
| 18
| 39
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazan Uritskogo CK
| Sovjetska 2. liga
| 88/89
|
| 72
| 23
| 27
| 50
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
| 45
| 32
| 77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 45
| 24
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
| 41
| 34
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija Jata
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
| 34
| 32
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 339
| bgcolor="#7FFF00" | 321
| bgcolor="#7FFF00" | 233
| bgcolor="#7FFF00" | 554
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 153
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski napadalci
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Slavija